24-й Чемпионат Европы по настольному теннису проходил с 29 марта по 6 апреля 2003 года в Курмайёре (Италия).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Микст

Ссылки 

2003
Международные спортивные соревнования в Курмайоре
Спорт в Италии в 2003 году
Чемпионаты Европы в Италии
Настольный теннис
Настольный теннис в Италии
Март 2003 года
Апрель 2003 года